Cyclon (Antwerpen), een Belgisch historisch motorfietsmerk
Cyclon (Berlijn), een Duits historisch motorfietsmerk
Cyclon (Hongarije), een Hongaars motorfietsmerk
Cyclon (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Cyclon Bike Care, een bedrijf voor het onderhoud van fietsen

Zie ook
Cyclone (doorverwijspagina)